Перелік набоїв для зброї які мали кулю калібру від  до .

Всі параметри дані у міліметрах (в дюймах в дужках).

 Довжина — довжина гільзи.
 OAL — загальна довжина набою

Пістолетні набої

Револьверні набої

Набої для гвинтівок

Примітки 

Набої